Die Mestaruussarja 1962 war die 32. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 29. April bis 14. Oktober ausgespielt. Meister wurde Haka Valkeakoski. Der Vorjahresdritte war zuletzt 1960 finnischer Fußballmeister geworden. Titelverteidiger Helsingfors IFK erreichte nur den siebten Tabellenplatz.

Im Finale des finnischen Fußballpokals gewann Helsingin Palloseura mit 5:0 gegen Rovaniemi PS. Das Spiel sahen am 21. Oktober 1962 rund 5.000 Zuschauer im Olympiastadion von Helsinki.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Mit 22 Treffern wurde Tor Österlund vom Tabellenletzten Hangö IK Torschützenkönig der Saison 1962.

Internationales Abschneiden 
Als Meister der Saison 1962 qualifizierte sich Haka Valkeakoski für den Europapokal der Landesmeister und Pokalsieger Helsingin Palloseura für den Pokalsieger-Wettbewerb, in denen beide Mannschaften während der Saison der Mestaruussarja 1963 antraten:

 Meister Haka Valkeakoski (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: 4:1 und 0:4 gegen  Jeunesse Esch
 Pokalsieger Helsingin Palloseura (Pokalsiegerpokal)
 Vorrunde: 1:4 und 1:8 gegen  ŠK Slovan Bratislava

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1962
1962